Самуэль Фрёлер (; род. 24 марта 1957 года, Нюбру, Швеция) — шведский актёр и певец. Удостоен награды «Золотой жук» за фильм «Благие намерения».

Биография 
Самуэль Фрёлер родился в семье священника и был самым младшим ребёнком из 5 детей в семье. Когда Самуэлю было 10 лет, он и его семья переехали в Йиславед. С 1978—1982 годы после окончания школы учился на психологическом факультете в Вестеросе. А с 1982—1985 годы — в театральной школе в Гётеборге. Затем Фрёлер решил продолжить театральную деятельность в Стокгольме.

Самуэль Фрёлер начал карьеру в кино в конце 80-х годов. Сотрудничал с такими режиссёрами, как: Ингмар Бергман, Билле Аугуст. Самуэль играл в пьесе «Мамаша Кураж и её дети», написанной Бертольтом Брехтом. Наиболее популярные фильмы актёра: «Благие намерения», «Пеппи Длинныйчулок», «Приключения Флика», «Волчье лето», а также Фрёлер известен как актёр дубляжа мультфильма «Шрек» и его сиквелов в озвучивании главного героя. Сотрудничает с компанией «Sveriges Television»

Фрёлер работал послом в футбольном клубе «Кальмар». Кроме того, Самуэль Фрёлер исполняет песни. Жена Самуэля Фрёлера — актриса Пернилла Аугуст. Самуэль имеет 5 детей, живет в Стокгольме и Эланде.

Награды 
 1993: номинация «Золотой жук» как лучший актёр в фильме «Благие намерения»

См. также 
 Макс фон Сюдов
 Йорген Лангхелле

Ссылки 
 
 Самуэль Фрёлер на сайте КиноПоиск
 Малин Бистром и Самуэль Фрёлер на Фестивале классической музыки в Стокгольме
 Биография

Актёры Швеции
Актёры XX века
Актёры XXI века
Певцы и певицы Швеции